T60 ou T-60 peut désigner :
 Canon T60, un appareil photographique reflex mono-objectif argentique ;
 Cooper T60, une formule 1 de l’écurie britannique Cooper Car Company ;
 Effet toxique de pesticides, d’après la classification internationale des maladies ;
 T-60, un char léger soviétique ;
 TACAM T-60, un chasseur de char roumain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres